Gronovia är ett släkte av brännreveväxter. Gronovia ingår i familjen brännreveväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Brännreveväxter
Gronovia